Název Arran může znamenat:

 Arran (ostrov) – skotský ostrov
 Isle of Arran (palírna) – výrobna Skotské whisky na ostrově Arran 
 Arran (pivo) – název piva a stejnojmenného pivovaru na ostrově Arran
 Arran (Kanada) – vesnice v Kanadě – Saskatchewan
 Len Arran – skladatel
 Arran (jméno) – křestní jméno